ISO 8859-1 er et standard 8-bit tegnsæt der kan bruges på de fleste computere. Tegnsættet omfatter alle ASCII-tegn plus de fleste specialtegn brugt i vesteuropæiske sprog.
ISO 8859-1 er en del af ISO 8859 standarden.

{| border="1" cellpadding="3" style="text-align:center; border-collapse:collapse;"
|-----
! colspan="17" style="background-color:#FCB" | ISO/IEC 8859-1
|-----
!
x0
! x1
x2
! x3
x4
! x5
x6
! x7
x8
! x9
xA
! xB
xC
! xD
xE
! xF
|-----
! 0x
| rowspan="2" colspan="16" style="background-color:#CFC;valign:middle;text-align:center" | ikke brugt
|-----
! 1x
|-----
! 2x
| style="text-decoration:underline" | SP
| ! || "
| # || $ || %
| &
| ' || ( || )
| * || +
| , || - || .
| /
|-----
! 3x
| 0 || 1 || 2
| 3 || 4
| 5 || 6 || 7
| 8
| 9 || : || ;
| < || =
| > || ?
|-----
! 4x
| @ || A || B || C || D
| E || F || G || H || I || J || K
| L || M || N || O
|-----
! 5x
| P || Q || R || S || T
| U || V || W || X || Y || Z
[
| \ || ]
| ^ || _
|-----
! 6x
| ` || a || b || c || d
| e || f || g || h || i || j || k
| l || m || n || o
|-----
! 7x
| p || q || r || s || t
| u || v || w
| x || y || z || {
| |
}
| ~ || style="background-color:#CFC" |
|-----
! 8x
| rowspan="2" colspan="16" style="background-color:#CFC;valign:middle;text-align:center" | ikke brugt
|-----
! 9x
|-----
! Ax
| style="text-decoration:underline" | NBSP
| ¡ || ¢ || £
| ¤ || ¥
| ¦
| § || ¨
| © || ª || «
| ¬
| style="text-decoration:underline" | SHY
| ® || ¯
|-----
! Bx
| ° || ±
| ² || ³ || ´
| µ
| ¶ || ·
| ¸ || ¹ || º || »
| ¼ || ½ || ¾ || ¿
|-----
! Cx
| À || Á || Â || Ã || Ä
| Å || Æ || Ç
| È || É || Ê || Ë || Ì || Í
| Î || Ï
|-----
! Dx
| Ð || Ñ || Ò || Ó || Ô
| Õ || Ö || ×
| Ø || Ù || Ú || Û
| Ü || Ý || Þ || ß
|-----
! Ex
| à || á || â || ã || ä
| å || æ || ç || è || é || ê || ë
| ì || í || î || ï
|-----
! Fx
| ð || ñ || ò || ó || ô
| õ || ö || ÷ || ø || ù || ú || û
| ü || ý || þ || ÿ
|}
Værdierne 00-1F, 7F, og 80-9F er ikke defineret i ISO 8859-1.

Tegnsæt